Number the Brave – jedenasty album studyjny Wishbone Ash.

Lista utworów 
 Get Ready
 Where is the Love
 That's That
 Roller Coaster
 Number the Brave
 Loaded
 Underground
 Rainstorm
 Kicks on the Street
 Open Road

Twórcy albumu 
 John Wetton – gitara basowa, wokal
 Andy Powell – gitara, wokal
 Laurie Wisefield – gitara, wokal
 Steve Upton – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1981
Albumy Wishbone Ash